III сезон третьей лиги первенства России по футболу состоялся в 1996 году в период с 6 апреля по 2 ноября.

Команды 
В сезоне 1996 года в третьей лиге были заявлены 102 команды. В межсезонье 1995—1996 некоторые команды сменили свои названия:

 «Гекрис» (Анапа) на «Спартак»
 «Горняк-Ванадий» (Качканар) на «Горняк»
 «Динамо» (Махачкала) на «Динамо-Имамат»
 «Дружба-д» (Майкоп) на «Коммунальник-Дружба-д»

 «Иристон» (Моздок) на «Моздок»
 «Планета» (Бугульма) на «Нефтяник»
 «Спартак-2» (Нарткала) на «Нарт» (Нарткала)

Команда «Анжи»-2 (Каспийск) стала представлять Махачкалу.

По ходу сезона команда «Торпедо»-д (Москва) сменила название на «Торпедо-Лужники»-д, а команда «Локомотив-Сатурн»-д (Санкт-Петербург) на «Локомотив»-д.

Расположение команд

Таблицы

1 зона 
 Итоговая таблица

 * Команда «Уралан»-д (Элиста) была исключена из лиги после 20-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 ** Команда «Гофра» (Дигора) была исключена из лиги после 33-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 Результат матча «Локомотив» (Минеральные Воды) 2:0 «Венец» (Гулькевичи) был аннулирован. Команде «Венец» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

2 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

3 зона 
 Итоговая таблица

Примечание. Результаты команды ТРАСКО перед снятием 19:+2=1-16, 11-7

«Автомобилист» в итоговой турнирной таблице располагается выше дублёров московского «Спартака» за счёт личных встреч — (3:1) и (2:2).

Лучшие бомбардиры:

4 зона 
 Итоговая таблица

 * Дополнительный матч за 1-е место «Волга» (Тверь) 1:2 «Орехово» (Орехово-Зуево).
 ** Команда «Карелия-Эрзи» (Петрозаводск) была исключена из лиги после 25-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

5 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

6 зона 
 Итоговая таблица

 * Команда «Горняк» (Качканар) была исключена из лиги после 14-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1996

Третья лига ПФЛ
1996 год в России